Рѝо Нѐгро (; , буквално „Черна река“, изговаря се по-близко до Риу Негру) е река в Южна Америка. Приток е на река Амазонка и се влива близо до Манауш. Дълга е 2400 km. Португалците нарекли Рио Негро Черната река, защото водата ѝ е с тъмнокафяв цвят на кафе. Той се дължи на гниенето на листата, паднали от дърветата в джунглата. След като Амазонка и Рио Негро се срещнат, водите им не се смесват веднага, а поради бързината на течението в продължение на 80 km текат успоредно, оцветени в два различни цвята. На около 20 km преди да се влее в Амазонка, на северния бряг на Рио Негро е разположен град Манауш, един от най-големите самотни градове в света.

Реки в Бразилия